

Cinema 
Rivelazioni (Disclosure) – film del 1994 diretto da Barry Levinson
Disclosure (Disclosure: Trans Lives on Screen) – film documentario del 2020 diretto da Sam Feder

Letteratura 
Rivelazioni (Disclosure) – romanzo di Michael Crichton del 1994

Televisione 
 Rivelazioni (Disclosure) – episodio della sesta stagione di Stargate SG-1

Musica 
Disclosure  – album discografico dei The Gathering (2012)
Disclosure – gruppo musicale inglese di musica elettronica